Achar, ville en Uruguay
 Achar, cratère martien